The Game má několik významů.
 The Game (album)
 The Game (rapper)
 The Game (film, 1984) – americký film z roku 1984
 The Game (film, 1988) – americký film z roku 1988
 Hra (film, 1994) – původní název amerického filmu z roku 1994
 Hra (film, 1997) – původní název amerického filmu režiséra Davida Finchera z roku 1997 s Michaelem Douglasem a Seanem Pennem v hlavních rolích
 The Game (seriál, 2006) – americký televizní seriál z let 2006–2015
 The Game (seriál, 2014) – britský televizní seriál z roku 2014
 Game (album, Perfume) – 1. studiové album od japonské skupiny Perfume

Externí odkazy